Zamboni bezeichnet:

 Gattungsbegriff für Eisbearbeitungsmaschinen
 Frank J. Zamboni & Co. Inc., Hersteller von Eisbearbeitungsmaschinen

Zamboni ist der Familienname folgender Personen:
 Anteo Zamboni (1911–1926), italienischer Anarchist
 Frank J. Zamboni (1901–1988), Erfinder und Erbauer der Eisbearbeitungsmaschine
 Giovanni Zamboni (* nach 1650), italienischer Komponist
 Giuseppe Zamboni (1776–1846), Erfinder der Zambonisäule
 Giuseppe Zamboni (Unabhängigkeitskämpfer) (1830–1919), italienischer Unabhängigkeitskämpfer
 Giuseppe Zamboni (Romanist) (1903–1986), italienischer Germanist und Romanist, der in Deutschland und der Schweiz Hochschullehrer war
 Guelfo Zamboni (1896–1994), italienischer Diplomat
 Lona von Zamboni (1877–1945), österreichische Bildhauerin
 Umberto Zamboni di Salerano (* 1935), italienischer Diplomat

Siehe auch:
 Zamponi